Hajna – rzeka na Białorusi 
 Hajna – wieś na Białorusi

Linki zewnętrzne